

Пенфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Пенфілд — переписна місцевість, штат Іллінойс